До́нован Скотт (; 29 сентября 1947) — американский актёр и режиссёр, ставший известным по роли курсанта Лесли Барбары в фильме «Полицейская академия» (1984).

Биография 
Родился в Чико (Калифорния), там же окончил среднюю школу. Гастролировал по стране с театральной труппой.

Снимается в кино с 1979 года, работал ассистентом режиссёра, вторым режиссёром, режиссёром-постановщиком. Соавтор сценария многосерийного телевизионного фильма на тему романа «Дети капитана Гранта» Жюля Верна — «В империи орлов» (1996).

Фильмография

Актёр

Режиссёр

Примечания

Ссылки